Bailey Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bailey Pond (Connecticut), im New London County
 Bailey Pond (Michigan), im Keweenaw County
 Bailey Pond (New Hampshire), im Hillsborough County
 Bailey Pond (Essex County, New York)
 Bailey Pond (Otsego County, New York)
 Bailey Pond (Kent County, Rhode Island)
 Bailey Pond (Washington County, Rhode Island)
 Bailey Pond (Texas), im Montgomery County